Ричард Ф. Каннинг Трофи () — награда, ежегодно вручаемая команде-победителю серии плей-офф Кубка Колдера Восточной Конференции Американской хоккейной лиги. До 1996 года трофей вручался победителю плей-офф Северного Дивизиона/Конференции.

Награда названа в честь бывшего президента АХЛ Ричарда Ф. Каннинга, который занимал этот пост с 1958 по 1961 годы. Он работал в лиге в различных ролях на протяжении более пяти десятилетий.

Обладатели

Знаком † отмечены команды, также выигравшие в этом сезоне Кубок Колдера.

Победители плей-офф Восточной Конференции (1998–н.в.)

Победители плей-офф Северной Конференции (1996–1997)

Победители плей-офф Северного Дивизиона (1990–1995)

См. также
 Кубок Колдера — победитель серии плей-офф
 Роберт Дабл-Ю Кларк Трофи — победитель серии плей-офф Западной Конференции
 Макгрегор Килпатрик Трофи — победитель регулярного сезона
 Фрэнк Мэтерс Трофи — победитель регулярного сезона Восточной Конференции
 Норман Ар (Бад) Пойл Трофи — победитель регулярного сезона Западной Конференции
 Эмиль Фрэнсис Трофи — победитель регулярного сезона Атлантического Дивизиона
 Эф-Джи (Тэдди) Ок Трофи — победитель регулярного сезона Восточного Дивизиона
 Сэм Поллок Трофи — победитель регулярного сезона Северного Дивизиона
 Джон Ди Чик Трофи — победитель регулярного сезона Западного Дивизиона

Ссылки
Официальный вэб-сайт AHL
Зал славы AHL
Статистика на Internet Hockey Database